Slovo legenda může mít více významů:

 legenda – též hagiografie je vyprávění o životě svatých, mučedníků
 pověst – legendární příběh o hrdinech
 legenda (hudba) – v hudbě jde o skladbu většinou vážného epického obsahu 
 vysvětlující text na obrazech, mapách, plánech, diagramech, v katalogu, v odborných knihách apod. – doplňkový popis
 zadání křížovky
 smyšlenka nepodložená skutečností, vypravování o někom nebo o něčem známém či populárním (často šířené ústním podáním)
 zastaralý výraz pro školní třídu, v níž se učilo čtení
 známá a všeobecně uznávaná osobnost
 herecká legenda
 legenda populární hudby
 sportovní legenda

v kultuře
 Legenda (román) – britský fantasy román Davida Gemmella z roku 1984
 Legenda o Sigurdovi a Gudrún – poezie J. R. R. Tolkiena
 Legenda věků, (La Légende des siècles) – epický cyklus Victora Huga

 Legenda (film) – britský film z roku 1985
 Legenda Korry – americký animovaný televizní seriál z roku 2012
 Legenda o "1900", (La leggenda del pianista sull'oceano) – italský film z roku 1998
 Legenda o drakovi – ruský film z roku 2015
 Legenda o Mulan – americký animovaný film z roku 1994
 Legenda o Kolovratovi – ruský film z roku 2017
 Legenda o lásce – český hraný pohádkový film z roku 1956 režiséra Václava Kršky
 Legenda o opilém Mistrovi (film) – hongkongská filmová komedie z roku 1994 
 Legenda o slavném návratu – americký film z roku 2000
 Legenda o sovích strážcích – americký animovaný film z roku 2010
 Legenda o Tarzanovi – americký film z roku 2016
 Legenda o Vánocích, (Joulutarina) – finský film z roku 2007
 Legenda o vášni, (Legends of the Fall) – americké filmové drama z roku 1994
 Legenda o zlaté perle – hongkongský film z roku 1987 
 Já, legenda – americký sci-fi horor z roku 2007
 Lupič Legenda – český kriminální film z roku 1972 režizéra Karla Steklého
 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa, (Moana) – americký animovaný muzikálový film z roku 2016

 Legendy (album)'' – album skupiny Arakain

Externí odkazy 
 
 

Literární pojmy
Literární žánry
Lidová slovesnost